Strouhal ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Strouhal (* 1957), österreichischer Autor, Schachhistoriker und Kulturgeschichtsforscher
 Eugen Strouhal (1931–2016), tschechischer Mediziner, Anthropologe und Paläopathologe 
 Hans Strouhal (1887–1969), österr. Entomologe (Univ.-Prof. in Wien und Direktor des NHMW)
 Vincent Strouhal (auch Vinzenz (Čeněk) Strouhal; 1850–1922), tschechischer Physiker

Siehe auch:
 Strohal